Américo Manuel Alves Aguiar (n. Leça do Balio, Distrito de Oporto, Portugal, 12 de diciembre de 1973) es un obispo católico, periodista y teólogo portugués. Fue ordenado sacerdote en el 2001 para la Diócesis de Oporto, en la cual ha desempeñado todo su ministerio sacerdotal.
Actualmente, el día 1 de marzo de 2019 ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuevo Obispo Auxiliar de Lisboa y Obispo Titular de Dagnum.

Biografía

Formación y sacerdocio 

Después de completar sus estudios superiores comenzó a trabajar en el sector privado y sobre todo también en el servicio público-administrativo, haciendo servicios a la comunidad en los municipios de Matosinhos y Maia.
Además fue catequista, acólito, monaguillo, lector y boyscout de la parroquia de su localidad, siendo de esta manera por lo que llegó a descubrir su vocación sacerdotal.

En 1995 con veintidós años, decidió ingresar en el Seminario de Ermesinde.
Luego pasó al Seminario Episcopal de Oporto y al mismo tiempo completó la carrera de Teología en la facultad portuense de la Universidad Católica Portuguesa (UCP).

Finalmente el día 8 de julio de 2001 fue ordenado sacerdote para la Diócesis de Oporto, por el entonces obispo Armindo Lopes Coelho.

Inició su ministerio pastoral como Párroco de la Iglesia "São Pedro de Azevedo", situada en la periferia de Oporto.

Luego en 2002 pasó a ser el secretario personal del obispo y párroco "in solidum" de la Catedral de Oporto y en 2004 fue vicario general hasta el 2016.

Al mismo tiempo, en 2014 obtuvo un Máster en Ciencias de la Comunicación por la facultad de Lisboa de la Universidad Católica de Portugal.

Seguidamente pasó a ser Presidente del Consejo de Administración de Rádio Renascença y en su diócesis a llevado a cabo diversos servicios pastorales como los de Comunicación social, asistencia a los Scouts católicos, ha sido capellán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, Vicerrector de la Iglesia de Santa Rita, Rector-Presidente de la Iglesia de los Clérigos y Asistente Espiritual del movimiento Equipos de Nuestra Señora (ENS).

Desde 2017 es también miembro de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), en la cual se desempeña como Director nacional de la Secretaría de Comunicaciones Sociales y forma parte de la Comisión para la Cultura, el Patrimonio Cultural y las Comunicaciones Sociales.

Carrera episcopal 

Recientemente, el día 1 de marzo de 2019 ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuevo Obispo Auxiliar del Patriarcado de Lisboa y Obispo Titular de la antigua sede eclesiástica de Dagnum, sustituyendo al venezolano Ángel Francisco Caraballo Fermín.

Su consagración episcopal la recibirá el día 31 de marzo en la Iglesia de la Trinidad de la ciudad de Oporto.

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha en la web de la Diócesis de Oporto 
 Ficha en la web "catholic-hierarchy.org" 
 Sitio web oficial del Patriarcado de Lisboa 

Nacidos en Matosinhos
Obispos de Lisboa
Obispos nombrados por Francisco
Religiosos de Portugal
Religiosos de Portugal del siglo XXI
Obispos de Portugal del siglo XXI
Teólogos católicos
Teólogos de Portugal
Periodistas de Portugal
Teólogos del siglo XXI